Yankeetown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Yankeetown (Florida)
 Yankeetown (Indiana)
 Yankeetown (Minnesota)
 Yankeetown (Brown County, Ohio)
 Yankeetown (Darke County, Ohio)
 Yankeetown (Fayette County, Ohio)
 Yankeetown (Tennessee)
 Yankeetown (Virginia)

in Kanada:
 Yankeetown (Novia Scotia)